3. breddegrad kan henvise til:

 3. nordlige breddekreds
 3. sydlige breddekreds